Сезон НБЛ 1946/47 — стал 10-м сезоном Национальной баскетбольной лиги (НБЛ). В чемпионате приняло участие 12 команд, которые провели по 44 игры в сезоне. Чемпионом лиги стала команда «Чикаго Американ Гиэрс», в составе которой на профессиональном уровне дебютировал Джордж Майкен. В финале «Гиэрс» победили в четырёх играх команду «Рочестер Роялз».

В межсезонье к лиге присоединились пять новых клубов («Детройт Гемс», «Сиракьюс Нэшнлз», «Толидо Джипс», «Три-Ситис Блэкхокс» и «Андерсон Даффи Пэкерс»), а команда «Кливленд Оллмен Трансферс» прекратила своё существование. Кроме того в этом межсезонье была основана Баскетбольная ассоциация Америки (БАА), с которой НБЛ на протяжении трёх лет вела борьбу за выживание, после чего в 1949 году они объединились в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

Регулярный сезон 

 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Результаты матчей плей-офф 

Полуфиналы Восточного Дивизиона

Рочестер Роялз — Сиракьюс Нэшнлз 3-1 (66:64, 61:64, 54:48, 62:57)

Форт-Уэйн Золлнер Пистонс — Толидо Джипс 3-2 (65:38, 54:31, 46:56, 53:58, 64:46)

Финал Восточного Дивизиона

Рочестер Роялз — Форт-Уэйн Золлнер Пистонс 2-1 (58:49, 49:56, 76:47).

Полуфиналы Западного Дивизиона

Ошкош Олл-Старз — Шебойган Рэд Скинс 3-2 (48:54, 40:45, 54:44, 53:45, 49:47).

Чикаго Американ Гиэрс — Индианаполис Каутскис 3-2 (74:72, 69:61, 67:68, 54:55, 76:62).

Финал Западного Дивизиона

Чикаго Американ Гиэрс — Ошкош Олл-Старз 2-0 (60:54, 61:60).

Финал НБЛ

Чикаго Американ Гиэрс — Рочестер Роялз 3-1 (66:71, 67:63, 78:70, 79:68).

Самые результативные игроки сезона

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок НБЛ: Боб Дэвис, Рочестер Роялз
 Новичок года НБЛ: Фредди Льюис, Шебойган Рэд Скинс
 Тренер года НБЛ: Лонни Дарлинг, Ошкош Олл-Старз

 Первая сборная всех звёзд:
 Эл Керви (Рочестер Роялз)
 Боб Дэвис  (Рочестер Роялз) 
 Фредди Льюис (Шебойган Рэд Скинс)
 Бобби Макдермотт (Чикаго Американ Гиэрс)
 Джордж Майкен (Чикаго Американ Гиэрс)

 Вторая сборная всех звёзд:'''
 Боб Кэлихан (Чикаго Американ Гиэрс)
 Боб Карпентер (Ошкош Олл-Старз)
 Рэд Хольцман (Рочестер Роялз)
 Арни Ризен (Индианаполис Каутскис)
 Хэл Тидрик  (Толидо Джипс)

Комментарии

Ссылки 
 1946-47 National Basketball League Standings
 1946-47 NBL Season Summary
 National Basketball League Yearly Standings

НБЛ по сезонам
НБЛ в сезоне 1946/1947